Gunakadeit joseeae — викопний вид водних рептилій вимерлого ряду Thalattosauria, що існував у тріасовому періоді. Описаний у 2020 році.

Історія відкриття 
Рештки рептилії знайдено у червні 2011 року на вулканічних островах Хаунд на Алясці. У лютому 2020 року науковцями Аляскінського університету на основі решток описано нові рід та вид. Родова назва Gunakadeit посилається на однойменне морське чудовисько з міфології індіанців тлінкіт. Видовий епітет joseeae вшановує Жозе Мішель Де Велхейнс, матір Джина Прімакі, який допомагав у зборі викопного матеріалу.

Філогенія

Примітки 

Викопні плазуни
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2020